2004 Голяма награда на Испания е 34-то за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2004 във Формула 1, провежда се на 9 май 2004 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания